Elenovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Elenovo (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Nova Zgora, 
 Elenovo (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Popovo,